Ozyrys – w mitologii egipskiej bóg podziemi
 Ozyrys – planeta pozasłoneczna
 Ozyrys – postać z serialu Gwiezdne wrota